Příjmení Nepraš nosí více významných osobností:

 Jakub Nepraš (* 1981) – český vizuální umělec
 Karel Nepraš (1932–2002) – český sochař, kreslíř, grafik a profesor
 Vladimír Nepraš (1929–2010) – český sociolog, scenárista a redaktor